Виндрей — река в Мордовии России, правый приток Парцы (бассейн Оки).

Устье реки находится в 6 км по правому берегу реки Парца. Длина реки составляет 58 км, площадь водосборного бассейна — 1140 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мокша от водомерного поста города Темников и до устья, без реки Цна, речной подбассейн реки — Мокша. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010200412110000028500.

Притоки (км от устья) 
 21 км: ручей Савва (лв)
 35 км: река Шуструй (пр)
 40 км: река Малый Шуструй (Юнка) (пр)

Примечания 

Бассейн Парцы
Реки Мордовии